Hampden megye (Massachusetts), USA
Hampden megye (Victoria), Ausztrália